Араукита () — город и муниципалитет на северо-востоке Колумбии, на территории департамента Араука.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1675 году. Муниципалитет Араукита был выделен в отдельную административную единицу в 1943 году.

Географическое положение 

Город расположен в северо-западной части департамента, вблизи границы с Венесуэлой, на правом берегу реки Араука, на расстоянии приблизительно 72 километров к востоку от города Араука, административного центра департамента. Абсолютная высота — 252 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Араукита граничит на западе с территорией муниципалитета Саравена, на юго-западе — с муниципалитетами Фортуль и Таме, на юго-востоке — с муниципалитетом Пуэрто-Рондон, на востоке — с муниципалитетом Араука, на севере — с территорией Венесуэлы. Площадь муниципалитета составляет 3060 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 41 309 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,7 % от населения Араукиты, женщины — соответственно 50,3 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 95,2 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 4,8 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 80,2 %.

Экономика 
Основу экономики Араукиты составляет сельскохозяйственное производство и добыча ископаемых углеводородов.
61,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 30,8 % — предприятия сферы обслуживания, 6,4 % — промышленные предприятия, 0,9 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 66 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Араука